Alberto Magno Filho (Campina Grande, 11 de janeiro de 1989) é um ex-jogador e treinador de futebol americano brasileiro. Treinou a equipe do Curitiba Guardian Saints como técnico principal (Head Coach), vinculada à Federação Paranaense de Futebol Americano (FPFA), entre junho de 2014 a dezembro de 2016, e atualmente compõe a comissão técnica do Brown Spiders como Coordenador Ofensivo. Anteriormente, já foi o treinador principal do Treze Roosters (atual Tropa Campina), de 2012 à 2013.  
 Ele também é formado em Educação Física pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Também é Coach L1 de CrossFit® e trabalha com preparação de atletas e preparação física em geral.

História 
Iniciando sua trajetória em 2007, Alberto Magno Filho passou por times como Borborema Troopers (2007), João Pessoa Espectros (2008), participando da campanha vitoriosa no II PB Bowl. Jogou e foi técnico principal do Campina Titans (2009), participando do III Campeonato Paraibano de Futebol Americano (PB Bowl). No mesmo ano, levou a reunião anual da Associação Nordestina de Futebol Americano (ANEFA, atual LINEFA) para Campina Grande, a sua cidade natal. 

Fez parte também do grupo da seleção paraibana no II Torneio De Seleções que aconteceu em Curitiba, no Paraná, no ano de 2010. Nas temporadas de 2012-13, assumiu como head coach o Treze Roosters (atual Tropa Campina), participando do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano (CBFA) de 2013.

No final de 2013 Alberto se mudou para Curitiba para estudar educação física na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Em junho de 2014, assumiu o comando do Curitiba Guardian Saints como treinador principal, ficando la por duas temporadas. No comando do Guardian Saints, conseguiu duas pós-temporada na III e IV Copa Sul de Futebol Americano. Atualmente, se junta ao quadro de técnicos do Brown Spiders Futebol Americano como Coordenador Ofensivo, conseguindo com o Brown Spiders o vice-campeonato da Federação Paranaense de Futebol Americano (FPFA) em 2017.

Neste ano de 2018, o Brown Spiders foi classificado pra disputar o troféu do Pinhão Bowl pela Federação Paranaense de Futebol Americano, sagrando-se campeão contra a equipe do União Snakers por 18x00.

Recorde de resultados 

Jogadores de futebol americano da Paraíba
Treinadores de futebol americano
Naturais de Campina Grande
Alunos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Profissionais de educação física